San Jerónimo (nom espagnol de Saint-Jérôme) peut faire référence à :
 Espagne :
 San Jeronimo el Real (église royale, Madrid)
 Parc de San Jerónimo, à Séville
 Passerelle de San Jerónimo, à Séville
 Argentine :
 San Jerónimo (nord) (Santa Fe)
 San Jerónimo (sud) (Santa Fe)
 Département de San Jerónimo (Santa Fe)
 Colombie :
 San Jerónimo
 Guatemala :
 San Jerónimo
 Honduras :
 San Jerónimo, département de Comayagua
 San Jerónimo, département de Copán
 Mexico :
 San Jerónimo (Chihuahua)
 San Jerónimo (Guanajuato)
 San Jerónimo de Juárez (Guerrero)
 San Jerónimo (Los Barbosa) (Jalisco)
 San Jerónimo (Jalisco)
 San Jerónimo Coatlán (Oaxaca)
 San Jerónimo Silacayoapilla (Oaxaca)
 San Jerónimo Sosola (Oaxaca)
 San Jerónimo Taviche (Oaxaca)
 San Jerónimo Tecoatl (Oaxaca)
 San Jerónimo Tlacochahuaya (Oaxaca)
 San Jerónimo Tecuaniapan (Puebla)
 San Jerónimo Xayacatlán (Puebla)
 San Jerónimo (Zacatecas)
 San Jerónimo (D.F.) ("San Jerónimo Lídice"), quartier de la ville Mexico
 Peru :
Quartiers de San Jerónimo (homonymie), quartiers du Pérou.

Autres 
 Algérie :
 San Geronimo, a Moorish saint
 Argentina :
 San Gerónimo, Catamarca
 San Gerónimo, Córdoba
 San Gerónimo, San Luis
 San Gerónimo, Santiago del Estero
 Puerto Rico :
 Fortín de San Gerónimo, château à San Juan
 États-Unis :
 San Geronimo, California
 San Geronimo Valley (California)
 San Geronimo Creek (California)